Montella bezeichnet:

 Montella (Kampanien), einen italienischen Ort in der Region Kampanien
 De Tomaso Montella, fahrbereiter Prototyp des italienischen Sportwagenherstellers De Tomaso

Montella ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Montella (1922–2010), italienischer Schriftsteller
 Luigi Montella (* 1998), italienischer Motorradrennfahrer
 Vincenzo Montella (* 1974), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Yari Montella (* 2000), italienischer Motorradrennfahrer